Il s'agirait d'un toponyme d'origine germanique fara, signifiant famille et passé au sens de domaine d'une famille.

Patronyme 
 Famille de La Fare :
 Charles Auguste de La Fare (1644 † 1712), comte de Laugères, baron de Balasuc, poète et mémorialiste français ;
 Philippe Charles de La Fare (1687 † 1752), militaire français de l'Ancien Régime, fils du précédent ;
 Étienne Joseph de La Fare (1691 † 1741), évêque-duc de Laon (1723-1741) et comte d'Anizy-le-Château, frère du précédent ;
 Anne Louis Henri de La Fare (1752 † 1829), évêque de Nancy, archevêque de Sens Cardinal-prêtre), cousin des deux précédents ;

Toponymes

Communes françaises
 La Fare, ancienne commune de la Drôme, aujourd'hui intégrée à Montferrand-la-Fare
 La Fare-en-Champsaur, commune des Hautes-Alpes
 La Fare-les-Oliviers, commune des Bouches-du-Rhône

Voir aussi (homophones)
 Lafare, commune du Vaucluse
 Lafarre, commune de l'Ardèche
 Lafarre, commune de la Haute-Loire

Notes